Bisio può riferirsi a:

Geografia 
 Bisio – frazione del comune di Francavilla Bisio

Persone 
 Bisio – cognome italiano
 Claudio Bisio (1957) – attore e comico italiano
 Orazio Bisio (...-...) – calciatore italiano
 Pietro Bisio (1932) – pittore italiano

Altro 
 Villa Bisio – villa di Genova